Edwardów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Edwardów, village du powiat de Biłgoraj
 Edwardów, village du powiat de Ryki

dans la voïvodie de Mazovie
 Edwardów, village du powiat de Grójec
 Edwardów, village du powiat de Kozienice
 Edwardów, village du powiat de Radom

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Edwardów, village